Моніка Селеш була чинною чемпіонкою, і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо з рахунком 6–3, 6–4.

Турнір позначився найбільшою, якої зазнала Штеффі Граф на турнірах Великого шолома за свою кар'єру. У півфінальному матчі проти Санчес Вікаріо вона змогла взяти лише два гейми.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Моніка Селеш — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Моніка Селеш (переможниця)
  Штеффі Граф (півфіналістка)
  Габріела Сабатіні (півфіналістка)
  Мері Джо Фернандес (чвертьфіналістка)
  Аранча Санчес Вікаріо (фіналістка)
  Яна Новотна (чвертьфіналістка)
  Кончіта Мартінес (чвертьфіналістка)
  Зіна Гаррісон (1 коло)
  Мануела Малєєва (2 коло)
  Дженніфер Капріаті (4 коло)
  Катарина Малеєва (3 коло)
  Гелена Сукова (2 коло)
  Наталі Тозья (чвертьфіналістка)
  Лейла Месхі (4 коло)
  Наташа Звєрєва (2 коло)
  Анке Губер (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1991 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
Відкритий чемпіонат Франції, жінки, одиночний розряд
1991 у тенісі